Palazzo Cesi indica:
 a Roma:
Palazzo Cesi, già in Borgo Vecchio, ora in via della Conciliazione;
 Palazzo Cesi, all'incrocio tra via della Maschera d'oro e via degli Acquasparta;
 Palazzo Cesi ad Acquasparta (TR).